A 2016. évi nyári olimpiai játékokon a triatlon férfi versenyszámát augusztus 18-án rendezték. A verseny 1500 méter úszásból, 40 km kerékpározásból és 10 km futásból állt. Az aranyérmet a brit Alistair Brownlee nyerte. A Magyarországot képviselő Faldum Gábor a 20., Tóth Tamás a 33. helyen végzett.

Végeredmény
A rövidítés jelentése a következő:
 LAP: a kerékpározás során az első helyen álló versenyző lekörözte
 DNF: nem ért célba

Források 

Triatlon a 2016. évi nyári olimpiai játékokon